Кимайо — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кимайо, Джошуа — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кимайо, Эдвин (род. 1986) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кимайо, Эдна — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Кимайо, Эрик — кенийский бегун на длинные дистанции.